Big Eight (deutsch ‚Die großen Acht‘) steht für:

 Big Eight (Filmstudios), acht große Filmstudios in Hollywood 
 Big Eight (Nährstoffe), acht Nährstoffe, die auf einer Lebensmittelverpackung anzugeben sind
 Big Eight, die ehemals acht größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, siehe Big Four (Wirtschaftsprüfungsgesellschaften) #Geschichte des Begriffs
 Big Eight, die acht Hauptthemen im Usenet, siehe Usenet #Major Seven/Big Eight

Siehe auch:
 The Big Eight, Gemälde von Robert Indiana (1968)